Henri Désiré Landru (1869 – 1922), un assassin crapuleux français mort guillotiné qui inspira de nombreuses œuvres :
Landru, der Blaubart von Paris, film muet autrichien, réalisé par Hans Otto Löwenstein, sorti l'année même de l'exécution (1922) ;
Landru, film de Claude Chabrol, sorti en 1963, retraçant l'affaire criminelle ;
Landru, chanson de Charles Trenet, publiée en 1963, inspirée par le personnage ;
Landru, court-métrage mexicain de , sorti en 1973 ;
Landru, bande dessinée de Biélot (scénario) et Novi (dessin), publiée en 1982 aux éditions Glénat ;
Landru et fantaisies, pièce de théâtre de Christian Siméon, imaginant un face à face, teinté de vaudeville, entre le criminel et Anatole Deibler, exécuteur de hautes œuvres, avant l'exécution réelle du . La pièce a été jouée pour la première fois en 2002 au théâtre l'Étoile du Nord, dans une mise en scène de Jean Macqueron ;
Désiré Landru, téléfilm réalisé pour la télévision française par Pierre Boutron, dans lequel Patrick Timsit tient le rôle du criminel. Il a été diffusé pour la première fois le  ;
Landru, pièce de théâtre de Laurent Ruquier avec Régis Laspalès.

Landrú est également le pseudonyme de l'auteur de bande dessinée et scénariste de cinéma argentin Juan Carlos Colombres (1923 – 2017).

Liens externes 
 

Homonymie de titre